Feliks Kozubowski (1842-1907) – polski literat, powieściopisarz i publicysta
 Feliks Kozubowski (1894-1939) – major piechoty Wojska Polskiego